

Patronymes 
Boulgakov (masculin ; ) ou Boulgakova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Dmitri Boulgakov (1954-), général d'armée vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie
 Anna Boulgakova (1988-), athlète russe, spécialiste du lancer de marteau
 Maïa Boulgakova (1932-1994), actrice soviétique et russe
 Mikhaïl Boulgakov (1891-1940), écrivain d'origine russe né en Ukraine
 Musée Mikhaïl Boulgakov à Kiev
 Mikhaïl Petrovitch Boulgakov (1816-1882), nom de naissance du métropolite de Moscou, Macaire 
 Sergueï Boulgakov (1871-1944), théologien, philosophe et économiste russe
 Valentin Boulgakov (1886-1966), dernier secrétaire de Léon Tolstoï

Patronyme russe